Making Good – film del 1912 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
 Making Good – film del 1912 diretto da Gaston Méliès
 Making Good – film prodotto dalla Essanay (1913
 Making Good – film del 1913 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Making Good – film del 1916 diretto da Tom Mix
 Making Good – film del 1923 diretto da Marcel Perez
 Making Good – film del 1926 diretto da Harry Edwards
 Making Good – film del 1926 diretto da William Nolan
 Making Good – cortometraggio di animazione del 1932 dell'Universal Pictures